Абра (покемон), један од покемона
 Абра (провинција), провинција на Филипинима